Cort Internacional de Justícia, principal òrgan judicial de les Nacions Unides
 Comissió Internacional de Juristes, organització no governamental internacional per a la promoció dels drets humans
 Centro de Información Judicial, servei de notícies del poder judicial de l'Argentina
 Compagnie Industrielle du Jouet, empresa fabricant de joguines de llauna de França

Redireccions de noms incorrectes